Sommar kan syfta på:

 Sommar – en årstid i de subtropiska, tempererade, subarktiska och arktiska klimaten

Efternamn
Sommar är ett svenskt efternamn, som enligt statistik tillgänglig i oktober 2016 bars av 297 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sommar
 Carl Olov Sommar (1918–2002), ämbetsman, direktör och skriftställare
 Ingrid Sommar (född 1945), journalist och författare
 Jöns Sommar (1769–1843), skolman, teolog och präst

Radioprogram, musikstycken och andra konstnärliga uttryck
 Sommar (radioprogram) – ett program i Sveriges Radio
 Sommaren (film) – en svensk-dansk dramafilm från 1995
 Sommar, sommar, sommar – ett musikstycke med melodi av Sten Carlberg och text skriven av Eric Sandström 1951
 Sommar, sommar, sommar (turné) – en turné genomförd av Sonja Aldén, Shirley Clamp och Sanna Nielsen 2007
 Sommar (musikalbum) – ett album av trallpunkgruppen M.I.D.
 Sommar (sång) – en poplåt av Micke Littwold och Håkan Almqvist

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn